Вальдемар Юханнес Аспелин (; 1854,  — 1923, Хельсинки) — финский архитектор шведского происхождения, представитель эклектического направления.

Биография 
Родился в семье промышленника Вильгельма Аспелина. Обучался в Швеции, а в 1883–1886 на архитектурном отделении Политехнического училища в Гельсингфорсе. Работал в архитектурных бюро Франса Шёстрёма, Густава Нюстрёма и Теодора Хойера, проектировал дома в Гельсингфорсе. В 1887 году открыл собственное архитектурное бюро во Фридрихсгаме, а с 1889 года переместил его в Гельсингфорс. С 1894 работал совместно с архитектором К.Р.Бьёрнбергом. Сочетал архитектурную практику с преподавательской деятельностью. Во время строительного бума, когда с 1880 по 1910 год количество каменных зданий в Гельсингфорсе утроилось, активно способствовал созданию нового облика финляндской столицы, разрабатывая проекты многоквартирных домов, предприятий и зданий общественного назначения, а также частных домов в пригородах. 

Важное градостроительное значение имеют постройки Аспелина в Выборге: дом консула Роте — заметный элемент морского фасада города (угловой участок между улицами Южный Вал, Подгорной и Выборгской), и монументальное здание банка Северных стран на углу Театральной и Рыночной площадей. По сведениям искусствоведа Е. Е. Кеппа, архитектор безуспешно настаивал на сносе Круглой башни, заслоняющей фасад банка в стиле неоренессанс (более поздние исследования не находят этому документального подтверждения, называя активным инициатором сноса башни архитектора  Б. И. Аминова, в то же время известного и критическим отношением к художественным достоинствам здания банка).

В поздних постройках Аспелина (например, Верховный административный суд Финляндии, обзорная вышка в Тавастегусе), проявляются черты модерна.

Изображения

Примечания

Литература 
 
 

Архитекторы Финляндии
Архитекторы Выборга
Архитекторы модерна
Архитекторы неоренессанса
Архитекторы эклектики
Архитекторы Хельсинки